Зелёное () — село,
Павловский сельский совет,
Вольнянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321586105. Население по переписи 2001 года составляло 171 человек.

Географическое положение 
Село Зелёное находится у истоков реки Вольнянка,
на расстоянии в 0,5 км от села Раздолье и в 1,5 км от города Вольнянск.
Река в этом месте пересыхает, на ней сделано несколько запруд.
Рядом проходит автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Вольнянск в 3,5 км.

История 
 1870 год — дата основания.

Примечания